

Codici 
 KRK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Cracovia-Balice-Giovanni Paolo II (Polonia)
 krk – codice ISO 639-3 della lingua kerek

Geografia 
 Croazia
 Krk – endonimo dell'isola di Veglia
 Krk – endonimo della città di Veglia, maggiore dell'omonima isola